Der Name Tarapacá bezeichnet
 eine Provinz Chiles, siehe Región de Tarapacá
 ein Ort in Nordchile, siehe Tarapacá (Stadt)
 eine ehemalige Provinz Perus, siehe Tarapacá (Peru)
 eine Stadt  in Kolumbien, siehe Tarapacá (Kolumbien)